Роль може означати:

 Роль (мистецтво) — образ, втілюваний актором театру або кіно.
 Соціальна роль — форма соціальної поведінки людини, категорія соціальної психології та соціології
 Гендерна роль — один з видів соціальних ролей, що характеризує поведінку чоловіків і жінок. 
 Титульна роль — роль актора, за якою дають назву п'єсі або сценарію.

Фільми 

 Головна роль — український документальний фільм 2016 року.
 Остання роль Ріти — український художній фільм, режисера Анатолія Григор'єва 2012 року.
 Нова роль Фатті — американська короткометражна кінокомедія Роско Арбакла 1915 року.